Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hrvatski Nogometni Klub Hajduk Split nelle competizioni ufficiali della stagione 2009-2010.

Rosa

Risultati

Prva HNL

Fonte: HRnogomet.com

Coppa di Croazia

Fonte: HRnogomet.com

Europa League

Terzo turno preliminare 

Fonte: uefa.com

2009-2010